Реполка:

 Реполка — деревня в Изварском сельском поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области.
 Реполка — река на территории России, протекает по Волосовскому району Ленинградской области.